Села:
 Над'ярне — Одеська область, Саратський район
 Над'ярне — Сумська область, Сумський район